Невзо́ров — російське прізвище. Походження прізвища — від Невзора — непоказний ().

Відомі носії 
 Невзоров Борис Георгійович (нар. 1950) — радянський і російський актор. Заслужений артист Російської Федерації (1997), Народний артист Російської Федерації (2011).
 Невзоров Олександр Глібович (нар. 1958) — радянський і російський репортер, телеведучий; депутат Державної думи чотирьох скликань.

Російські прізвища